Люлих (в верхнем течении — Манинский Исток) — река в Нижегородской и Владимирской областях России.

Протекает в заболоченной местности по территории Володарского и Гороховецкого районов, среднее и нижнее течение — вдоль их границы. Впадает в реку Клязьму в 35 км от её устья по левому берегу. Длина реки составляет 36 км, площадь водосборного бассейна — 259 км².

На реке расположен посёлок городского типа Центральный и деревня Щелапино.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Клязьма от города Ковров и до устья, без реки Уводь, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010301112110000033914.

Примечания 

Притоки Клязьмы
Реки Володарского района (Нижегородская область)
Реки Гороховецкого района